La Policía Estatal de Veracruz es un cuerpo de policía mexicana encargado, junto con la Fuerza Civil de Veracruz, de preservar el orden y la seguridad de los habitantes del estado de Veracruz. Es un órgano centralizado de la Secretaría de Seguridad Pública.

Enlaces externos

Referencias 

Veracruz